André Costa :
 André Costa (1927-2002), journaliste français, 
 André Costa, athlète portugais.